Josias I. ist der Name folgender Personen:
 Josias I. (Waldeck) (1554–1588), Graf von Waldeck-Eisenberg
 Josias I. (Waldeck-Bergheim) (1696–1763), Graf von Waldeck-Bergheim

Siehe auch:
 Josias zu Waldeck und Pyrmont (1896–1967), deutscher Adliger, NSDAP-Politiker und General der Waffen-SS
 Josias II., Begriffsklärung